La mer de Chine peut faire référence à :
 la mer de Chine orientale, une mer de l'océan Pacifique située entre la Chine, la Corée, le Japon et Taïwan ;
 la mer de Chine méridionale ou mer de Chine du Sud, une mer de l'océan Pacifique située entre la Chine, Taïwan et l'Asie du Sud-Est ;
 Le Marin des mers de Chine, un film hong-kongais.

Mer de Chine